Genealogia – per quanto riguarda gli aspetti tecnici relativi alla parentela
 Culto degli antenati – per gli aspetti rituali e religiosi

Cartoni animati 
 Gli Antenati – vedi I Flintstones